Тойбаев — фамилия. Известные носители:

 Тойбаев, Алихан Абдыханович (род. 1949) — казахстанский политический и государственный деятель.
 Тойбаев, Мырзабек Раевич (1935—2019) — советский киргизский писатель, редактор. Народный писатель Кыргызской Республики.